Il doppio  dello  SAP Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Mardy Fish e Sam Querrey erano i detentori del titolo, ma Fish non ha partecipato.

Querrey ha fatto coppia con Juan Martín del Potro, ma ha perso nei quarti di finale contro Mark Knowles e Michal Mertiňák.

Scott Lipsky e Rajeev Ram hanno vinto il torneo battendo in finale Alejandro Falla e Xavier Malisse per 6-4, 4-6, 10-8.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Michal Mertiňák (semifinali)
 Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

 Dustin Brown /  Rogier Wassen (primo turno) 
 Santiago González /  Philipp Marx (semifinali)

Tabellone

Note 
 

SAP Open 2011